Брэндон () — английская фамилия. 

Известные носители:
 Брэндон, Александр (род. 1974) — американский музыкант.
 Брэндон, Тина Рене (затем: Тина, Брэндон; 1972—1993) — американский транссексуал.
 Брэндон, Уоррен (1916—1977) — американский художник.
 Брэндон, Фрэнсис (1517—1559) — английская аристократка, герцогиня Саффолк.
 Брэндон, Чарльз, 1-й герцог Саффолк (1484/1485—1545) — фаворит английского короля Генриха VIII.
 Брэндон, Элеонора (1519/1520—1547) — английская аристократка.

См. также 
 Брендон
 Брандон